Arondismentul Montauban (în ) este un arondisment din departamentul Tarn-et-Garonne, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Caussade
 Cantonul Caylus
 Cantonul Grisolles
 Cantonul Lafrançaise
 Cantonul Molières
 Cantonul Monclar-de-Quercy
 Cantonul Montauban-1
 Cantonul Montauban-2
 Cantonul Montauban-3
 Cantonul Montauban-4
 Cantonul Montauban-5
 Cantonul Montauban-6
 Cantonul Montech
 Cantonul Montpezat-de-Quercy
 Cantonul Nègrepelisse
 Cantonul Saint-Antonin-Noble-Val
 Cantonul Verdun-sur-Garonne
 Cantonul Villebrumier

Comune 

Montauban